Росс Стюарт ():
 Росс Стюарт ( 1995) — шотландський футболіст, воротар.
 Росс Стюарт ( 1996) — шотландський футболіст, нападник.

Див. також 
 Росс (ім'я)
 Стюарт (ім'я)